Barksdale ist der Name mehrerer

Personen:
 Becky Barksdale, US-amerikanische Gitarristin
 Don Barksdale (1923–1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ethelbert Barksdale (1824–1893), US-amerikanischer Politiker
 Everett Barksdale (1910–1986), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Sharrieffa Barksdale (* 1961), US-amerikanische Leichtathletin
 William Barksdale (1821–1863), US-amerikanischer Politiker und Brigadegeneral der Konföderierten

Orte in den Vereinigten Staaten
 Barksdale (Maryland), im Cecil County
 Barksdale (Mississippi), im Quitman County
 Barksdale (Greenville County, South Carolina)
 Barksdale (Laurens County, South Carolina)
 Barksdale (Texas), im Edwards County
 Barksdale (Halifax County, Virginia)
 Barksdale (Prince William County, Virginia)
 Barksdale (West Virginia), im Summers County
 Barksdale (Wisconsin), im Bayfield County
 Barksdale (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Barksdale Farms, im Cecil County, Maryland

Sonstiges:
 Barksdale Air Force Base
 Barksdale Branch, Fließgewässer im St. Helena Parish, Louisiana
 Barksdale Creek, Fließgewässer im Collin County, Texas
 Barksdale Mine, Mine im Izard County, Arkansas
 Barksdale Park, Park im New Castle County, Delaware